La frase in lingua inglese Never Let Me Go, che significa Non lasciarmi mai andare, può riferirsi a:

Letteratura
Non lasciarmi (Never Let Me Go) – romanzo del 2005 di Kazuo Ishiguro

Cinema
Arrivò l'alba (Never Let Me Go) – film del 1953 diretto da Delmer Daves 
Non lasciarmi (Never Let Me Go) – film del 2010 diretto da Mark Romanek

Musica
Never Let Me Go – album di Stanley Turrentine del 1963 
Never Let Me Go – album di Luther Vandross del 1993
Never Let Me Go – singolo dei Florence and the Machine del 2012
Never Let Me Go – album dei Placebo del 2022

Televisione
Non lasciarmi andare via (Never Let Me Go) – episodio della seconda stagione della serie televisiva True Blood